Дополнительные стрелки — A () — блок стандарта Юникод. Содержит разные дополнительные стрелки. Другие стрелки находятся в блоках Стрелки, Дополнительные стрелки — B, Дополнительные стрелки — C и Разные символы и стрелки.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Стрелки (блок Юникода)
 Дополнительные стрелки — B
 Дополнительные стрелки — C
 Разные символы и стрелки

Примечания